Novo Horizonte ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:
 Novo Horizonte (Bahia)
 Novo Horizonte (Santa Catarina)
 Novo Horizonte (São Paulo)
 Novo Horizonte do Norte, Mato Grosso
 Novo Horizonte do Oeste, Rondônia
 Novo Horizonte do Sul, Mato Grosso do Sul